Тристан-да-Кунья (острів) — єдиний острів однойменного архіпелагу з постійним населенням.
 Тристан-да-Кунья () — архіпелаг у південній частині Атлантичного океану.
 Трістан да Кунья (порт. Tristão da Cunha; близько 1460(1460) — близько 1540) — португальський мореплавець.